Saint-Nizier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Nizier-sur-Arroux, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Nizier-sous-Charlieu, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nizier-le-Désert, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nizier-le-Bouchoux, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nizier-d'Azergues, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nizier-du-Moucherotte, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nizier-de-Fornas, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,